Die Dafabet Players Tour Championship 2012/13 – Grand Finals waren ein Snookerturnier, das zwischen dem 12. und 17. März 2013 in der Bailey Allen Hall auf dem Kampus der National University of Ireland (NUI) in der westirischen Hafenstadt Galway ausgetragen wurde.

Teilnahmeberechtigt waren 32 Spieler, die sich bei den dreizehn vorherigen Turnieren der PTC-Serie qualifiziert hatten. Titelverteidiger Stephen Lee hatte sich zwar durch den Sieg beim APTC-Event in Yixing qualifiziert, nahm jedoch aufgrund der laufenden Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Beteiligung an Wettmanipulationen nicht teil.

Im Viertelfinale gelang Ding Junhui im ersten Frame seiner Partie gegen Mark Allen das 97. Maximum Break. Es war das neunte 147er Break der Saison und das fünfte in der Karriere von Ding Junhui.

Im Finale setzte sich Ding nach einem 0:3-Rückstand schließlich noch mit 4:3 gegen Neil Robertson durch. Er gewann damit seinen sechsten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Endrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation erfolgte über die UK/Europa-Preisgeldrangliste sowie die Asien-Preisgeldrangliste der vorherigen 13 PTC-Turniere.

Century Breaks

Einzelnachweise

Weblinks 
 NUI Galway – Conference Venues
 147 by Ding Junhui - 2013 PTC Grand Finals (v Mark Allen) auf YouTube.

Grand Finals
Billardturnier in Irland
Sport (Galway)